Silvana Bucher (ur. 3 lutego 1984 r. w Malters) – szwajcarska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Silvana Bucher pojawiła się 2 grudnia 2000 roku, kiedy zajęła 47. miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym w zawodach FIS Race w Goms. W 2003 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie w swym najlepszym starcie zajęła 19. pozycję w biegu na 15 km techniką dowolną. Wystąpiła także na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Stryn, ale indywidualnie wypadła słabiej, a wraz z koleżankami z reprezentacji zajęła 12. miejsce. Swój największy sukces osiągnęła podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zwyciężyła na dystansie 10 km stylem dowolnym. Na tej samej imprezie była ponadto piąta w biegu łączonym na 15 km. Rok wcześniej, na MŚ młodzieżowców w Kranju jej najlepszym wynikiem było 20. miejsce w sprincie. Debiut w Pucharze Świata zaliczyła 11 marca 2006 roku w Oslo, gdzie zajęła 48. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła nieco ponad trzy miesiące później - 3 lutego 2007 roku w Davos zajęła 30. miejsce na dystansie 10 km. Sezon 2006/2007 zakończyła na 117. miejscu w klasyfikacji generalnej z jednym punktem w dorobku. Jak dotąd najlepsze wyniki osiągnęła w sezonach 2007/2008 i 2009/2010, które kończyła na 65. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 117.
 sezon 2007/2008: 65.
 sezon 2009/2010: 65.
 sezon 2010/2011: 73.

Miejsca na podium 
Jak dotąd Silvana Bucher nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984